Тата́рское Маку́лово () — деревня в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, в составе Макуловского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 27 км к юго-западу от районного центра, села Верхний Услон, на реке Сулица. С запада деревня примыкает к селу Русское Макулово. Вдоль деревни проходит автомобильная дорога  Казань – Ульяновск.

История 
Деревня известна с 1647–1652 годов. В XVI веке эти земли принадлежали татарскому княжескому роду Макуловых.

В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, была распространена торговля вразнос.

В 1906 году построена деревянная мечеть. В начале XX века здесь также функционировала мелочная лавка. В этот период земельный надел сельской общины составлял 442 десятины.

До 1920 года деревня входила в Клянчинскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Свияжского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 года деревня в Свияжском районе, в 1930 году в деревне организован колхоз «Алга».

С 20 октября 1931 года деревня в Верхнеуслонском, с 1 февраля 1963 года — в Зеленодольском, с 12 января 1965 года в Верхнеуслонском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители трудятся в основном на мегаферме «Макулово» АО «Красный Восток Агро», АО «Восток Зернопродукт», ООО «Агрофирма «Верхний Услон», занимаются пчеловодством.

Религиозные объекты 
В деревне действует мечеть (с 1999 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуслонского района